Spjutsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spjutsjö, sjö i Borås kommun, 
Spjutsjön, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (40,4 ha)
Spjutsjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (14,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn